Nakonz ist der Name von:
 Christian Nakonz  (* 1936), deutscher Diplomat
 Walter Nakonz (1887–1969), deutscher Bauingenieur und Manager